Aposopsyllus är ett släkte av kräftdjur. Aposopsyllus ingår i familjen Paramesochridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Aposopsyllus